Vit arsenik kan avse:
 Arseniktrioxid
 Arseniksyrlighet